Radio 1 (pour « Radio un », en anglais : « Radio One », en allemand : « Radio Eins », etc.

Station de radio

Radio 1 
 Radio 1, station de radio généraliste belge publique de la Flandre ;
 Radio 1 (BBC), station de radio britannique publique ;
 Radio 1 (BFBS), station de radio britannique des Forces armées britanniques ;
 Radio 1, station de radio privée danoise ;
 Radio 1, ancien nom de Radio Nacional, station de radio publique espagnole ;
  (Yle), station de radio publique finnoise ;
 Radio 1, station de radio publique ghanéenne ;
 Radio 1 (RTÉ), station de radio publique irlandaise ;
 Radio 1 (Rai), station de radio publique italienne ;
 Radio 1 (NPO), station de radio publique néerlandaise ;
 Radio 1, station de radio privée franco-polynésienne ;
 Radio 1 station de radio privée tchèque.

Radio Eins 
 Radio Eins, station de radio publique allemande de la Rundfunk Berlin-Brandenburg ;
 , station de radio allemande privée locale ;
 Radio Eins (Haute-Styrie), station de radio autrichienne privée locale.

Radio One 
 Radio One (CBC), une radio publique canadienne anglophone ;
 Radio One, une radio privée indienne ;
 Radio One, une radio privée libanaise.

Autres 
 , radio privée hongroise ;
  (TRT), radio publique turque ;
 , une radio privée chilienne.
 , station de radio privée colombienne.

Musique 
 Radio One, un album de Jimi Hendrix.
 Radio One, une chanson du même album

Voir aussi